Сергеевщина — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сергеевщина — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Сергеевщина — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.